Chlamys bruei är en musselart som först beskrevs av Charles Payraudeau 1826.  Chlamys bruei ingår i släktet Chlamys och familjen kammusslor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kammusslor
bruei